Les calebasses sont de grands fruits secs qui peuvent servir de récipient ou divers objets. Ils sont produits par des plantes qui se répartissent en deux familles : 

 les Cucurbitacées représentées principalement par l'espèce Lagenaria siceraria.

 les Bignoniacées représentées par le calebassier (Crescentia cujete).
Leur utilisation à partir du calebassier est décrite par l'anonyme de Carpentras dans sa Relation d'un voyage infortuné fait aux Indes occidentales en 1618.

Son fruit est ovale, son écorce est vert clair et unie; on en fait des plats, des pots, des cuillers. La calebasse sert aussi, remplie de petits cailloux et fichée sur un bâton, d'instrument de musique. Les flibustiers s'en servaient pour stocker sur leur bateau leur poudre de fusil.

Ils donnent leur nom à la nébuleuse de la Calebasse, mieux connue sous le nom de nébuleuse de l'Œuf pourri.

Notes et références